Kwast (versiering)
Franje (versiering)
Franje (anatomie), de haren langs de rand van de vleugel van een vlinder